Dudka steht für:
 Dudka (Flöte), Hirtenflöten in Russland, Belarus und der Ukraine

Dudka ist ein polnischer Orts- und Familienname:

Ortsname:
 Dudka (Wydminy), Dorf im Powiat Giżycko, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Schraderswert, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Dudka (Borowie), Dorf im Powiat Garwoliński, Woiwodschaft Masowien

Familienname:
 Dariusz Dudka (* 1983), polnischer Fußballspieler
 Wolodymyr Dudka (* 1964), ukrainischer Reservekapitän 2. Ranges der Marine und politischer Gefangener

Siehe auch: Dudki